Fitzwilliam kan syfta på:

 Fitzwilliam (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi
 Fitzwilliam, England – en ort i West Yorkshire, England
 Fitzwilliam, New Hampshire – en kommun (town) i Cheshire County i delstaten New Hampshire, USA
 Fitzwilliam Strait – en strömfåra i Kanada